Четін Зейбек (, 12 серпня 1932, Бандирма — 10 листопада 1990) — турецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Зейбекс — нерегулярні міліції та партизанські винищувачі з Туреччини під час Турецької війни за незалежність.
 Халіл Зейбек (народився 1985 року) — турецький футболіст.